PRTG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 150 амінокислот, а молекулярна маса — 127 076.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки